Lac Dubois peut se référer à:

Toponymes

Lac Alphonse-Dubois, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 50° 10' 50" N; 70° 58' 39" O.
Lac Dubois, Stoneham-et-Tewkesbury (municipalité de cantons unis), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 12' 19" N; 71° 27' 27" O.
Lac Dubois, Lac-Lapeyrère (territoire non organisé), MRC Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 22' 07"  72° 28' 45".
Lac Dubois, Saint-Barthélemy (Québec) (municipalité de paroisse), MRC D'Autray, Lanaudière, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 13' 30" N; 73° 10' 09" O.
Lac Dubois, Lac-De La Bidière (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), Québec. Coordonnées géographiques: 47° 03' 10" N; 74° 37' 01".
Lac Dubois, Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC de Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 57' 36" N; 78° 56' 14".
Lac Dubois, Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC de Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 29' 18" N; 78° 21' 13".
Lac Dubois, Rivière-Héva (municipalité), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 01' 44" N; 78° 11' 10" O.
Lac Dubois (ruisseau Verreau), La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 28' 25" N; 73° 24' 29" O.
Lac Dubois, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 54' 33" N; 74° 23' 46" O.
Petit Lac Dubois, Stoneham-et-Tewkesbury (municipalité de cantons unis), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 11' 44" N; 71° 27' 03" O.